Taurus, o Touro, é uma constelação do Zodíaco. O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Tauri.

Delas, as mais brilhantes são: Aldebarã, a Alfa do Touro, de magnitude aparente 0,85; Alnath, a Beta do Touro, de magnitude aparente 1,65; e Hyadum I, a Gama do Touro, de magnitude aparente 3,63. Próximo à Teta do Touro encontra-se também uma célebre nebulosa, a Nebulosa do Caranguejo.

O Touro também é notável por possuir dois belos aglomerados estelares: as Híades e as Plêiades.

As constelações vizinhas, segundo as fronteiras modernas, são: o Cocheiro, o Perseu, o Carneiro, a Baleia, o Erídano, o Órion e os Gêmeos.

História e Mitologia 

No mito grego, o Touro representa o animal em que Zeus se transformou para seduzir Europa, uma princesa fenícia. A representação é formada apenas pela cabeça, ombros e membros anteriores do bovino. Na literatura grega foi chamada de "O Busto", também representando o rei dos deuses em forma de touro quando raptou Europa, com sua parte posterior submersa pelas ondas. As estrelas são representadas como um touro em posição de ataque, com os chifres abaixados.

No Egito antigo, os dois aglomerados de estrelas da constelação do Touro, as Híades e as Plêiades, eram associados à chegada das chuvas.

Tabela de estrelas

Ver também 
 Bright Star Catalogue
 Hipparcos Catalogue